Ореокастрон — греческий топоним. Может означать:

 Ореокастрон (дим) — община.
 Ореокастрон (Салоники) — город.
  — деревня.